Сульке́вич (, , , ) — фамилия татарского происхождения; образована от имени Сулько ← Сулейман. Известные носители:

 Сулькевич, Александр (1867—1916) — польский политик татарского происхождения.
 Сулькевич, Матвей Александрович (1865—1920) — русский и азербайджанский военачальник, крымскотатарский деятель, генерал-лейтенант.
 Сулькевич, Семён Израилевич — консультант Административной комиссии ВЦИК, заведующий Статистической частью Секретариата Президиума ЦИК Союза ССР.

Примечания